Lancia a fost o echipă de Formula 1 care a participat la patru curse în 1954 și 1955.
Constructori de Formula 1